Csehország
 Služetín, Bezvěrov településrésze az Észak-plzeňi járásban
 Služetín, Teplá településrésze a Chebi járásban